Anthropos bezeichnet folgende Themen:
Anthropos (Antike) altgriechisches Wort für "Mensch"
Anthropos. Internationale Zeitschrift für Völker- und Sprachenkunde (der Steyler Missionare)
Anthropos (Roboter)